Pepe ou Pêpê peut faire référence à :

Nom de famille 
 Florestano Pepe (1778-1851), général, frère de Guglielmo Pepe
 Guglielmo Pepe (1783-1855), militaire du Royaume des Deux-Siciles, acteur du Risorgimento
 Nico Pepe (1917-1987), acteur italien
 Bartolomeo Pepe (1962-2021), homme politique italien
 Francesco Pepe (1968-), astrophysicien italo-suisse connu pour la découverte d'exoplanètes
 Simone Pepe (1983-), footballeur italien

Pseudonyme

Football 
 Pepe (1908-1931), José Manuel Soares, footballeur portugais ;
 Pepe (1935-), José Macia, footballeur brésilien ;
 Pepe (1983-), Kepler Lima Ferreira, footballeur luso-brésilien ;
 Pepê (1997-), Eduardo Gabriel Aquino Cossa, footballeur brésilien.
 Pep Guardiola, entraîneur (football).

Autre 
 José Delgado Guerra dit « Pepe Hillo » (on lit parfois « Pepe Illo ») (1754-1801), matador espagnol
 José Mejías Jiménez dit « Pepe Bienvenida » (1914-1968), matador espagnol 
 José Mujica dit « Pepe Mujica » ou « El Pepe » (1945-), militant de gauche et homme d'État uruguayen
 José Madero Vizcaíno dit Pepe  (1980-), chanteur du groupe mexicain Panda

Œuvres 
 Pepe, un film américano-mexicain réalisé par George Sidney en 1960

Divers 
 Pepe Jeans, marque anglaise.
 Pépé le putois, personnage de Looney Tunes crée en 1945.
 Pepe the Frog, mème internet créé par Matt Furie en 2005.
  Pêpê Rapazote, acteur.
 Pepe Barroso Silva, mannequin.

Voir aussi 

 
 Pepee